Amurset (russisk: Амурзет) er en by på  indbyggere, beliggende ved bredden af Amur i den Jødiske autonome oblast, i det fjernøstlige Rusland ca. 180 km vest for Birobidzjan (250 km langs veje).

Amurset begyndte som et jødisk kollektivbrug og i årende mellem 1929 1939 var landsbyen et lokalt centrum for det jødiske samfund syd for Birobidzhan.

Referencer

Eksterne henvisning 
 Amurset på Google Maps
 Amurzet,Map, Time Zone 
 Remote Far East Village Mobilizes for Purim , The Federation of Jewish Communities of the CIS, 10. marts 2005
 'Kohelet' Drama Group Opens a Theater Festival in Birobidjan , The Federation of Jewish Communities of the CIS, 23. marts 2005

Byer i den Jødiske autonome oblast